Means ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Means, US-amerikanischer Basketballspieler
Arlene Goings-Means († 2012), US-amerikanische Schauspielerin
 David Means (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 Gardiner Means (1896–1988), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Regierungsberater und Autor
 John Hugh Means (1812–1862), US-amerikanischer Politiker
 Larry Means (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Natrone Means (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler
 Rice W. Means (1877–1949), US-amerikanischer Politiker
 Russell Means (1939–2012), US-amerikanischer Bürgerrechtler und Schauspieler#
 Steven Means (* 1990), US-amerikanischer Footballspieler

Means bezeichnet außerdem:
 Means (Kentucky), eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten